Rissing steht für:

 Rissing (Cham), ein Ortsteil der Stadt Cham (Oberpfalz)

Rissing ist der Familienname folgender Personen:

 Ruth Rissing-van Saan (* 1946), deutsche Juristin und vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof